Název Lubno má více sídel:
 Lubno (Frýdlant nad Ostravicí) – část města Frýdlant nad Ostravicí v okrese Frýdek-Místek
 Lubno (Habry) – část obce Habry v okrese Havlíčkův Brod
 Lubno (Nechanice) – část obce Nechanice v okrese Hradec Králové

mimo ČR
 české exonymum rakouského města Leoben

Externí odkazy